Pyramide har flere betydninger:

 Pyramide – en geometrisk figur.
 Pyramide (konstruktion) – en bygningskonstruktion.
 Louvre-pyramiden
 Trinpyramide –
 Forhistorisk pyramide –
 Ægyptens pyramider – flere antikke bygninger i Ægypten.
 Pyramidekomplekset med sfinksen ved Giza – omfatter i alt ni pyramider.
 Den store pyramide i Giza – eller Keopspyramiden.
 Bosniske pyramider – kontroversiel teori om forhistoriske pyramider i Bosnien.
 Pyramide (kortspil) – et kortspil.
 Pyramide (kabale) – en kabale lagt med spillekort.

Se også
 Pyramidespil – svindelnumre med en speciel struktur
 Pyramideforetagender
 Madpyramiden – et sæt kostråd
 Affaldspyramide